Världsmästerskapet i ishockey 1931 spelades 1-8 februari 1931 i Krynica i Polen. Turneringen arrangerades av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 16:e Europamästerskapet i ishockey för herrar.

I jämförelse med föregående års världsmästerskap genomfördes turneringen på ett nytt sätt. De tio deltagande länderna spelade först en kvalifikationsrunda i cupformat för att utse de sex lag som spelar finalrunda. I kvalifikationsrundan spelades först en utslagsrunda mellan fyra lag varur de två vinnarna gick vidare till förrundan tillsammans med de sex lag som stod över utslagsrundan. De två förlorarna i utslagsrundan fortsatte i placeringsrundan för att avgöra placeringarna 7 till 10. De åtta kvarvarande lagen spelade därefter om fyra platser i finalrundan, som slås samman med de fyra vinnarna i förrundan. De fyra förlorarna fortsatte i uppsamlingsrundan varifrån de två vinnarna kvalificerade sig till finalrunandan, under det att förlorarna spelade i placeringsrundan. 

Kanada vann turneringen representerade av laget University of Manitoba Grads Hockey Team. Segern var Kanadas femte titel och var fram till denna turnering obesegrade i världsmästerskapet. De måste dock inkassera sin första poängförlust efter 0-0 mot Sverige. Sveriges målvakt Kurt "Suggan" Sucksdorff blev därmed den förste målvakten att hålla nollan mot Kanada. Europamästerskapet vanns av Österrike som segrade i denna turnering för andra gången. Noterbart är också att Hermann Weiss, målvakt i Österrike, gjorde ett mål. Det enda hittills i världsmästerskap och olympiska sammanhang som en målvakt gjort.

Resultat

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Placeringsrunda 
I placeringsrundan för placeringarna sju till tio placerades förlorarlagen från utslagsrundan och uppsamlingsrundan, avgjordes i form av gruppspel.
Tabell

Matcher

Finalrunda 
Finalrundan avgjorde placeringarna ett till sex och här placerades vinnande lag från förrundan och uppsamlingsrundan, avgjordes i form av gruppspel.

Tabell

Matcher

Slutställning

Skytteliga

Laguppställningar

Kanada 

Kanada representerades av University of Manitoba Grads.
Målvakter: Art Puttee
Backar: Ward McVey, Guy Williamson
Forwards: George F Garbutt, George Hill, Daniel McCallum, Gordon McKenzie, Frank Morris, John Pidcock, Blake Watsom.

USA 
Målvakt: Edward Frazier
Backar: Edward Dagnioni, Robert Elliot 
Forwards: Dwight Shefner, Laurence Sanford, Osborne Anderson, Charles Ramsey, Gordon Smith, Hall, Richard Thayer, Francis Nelson

Österrike 
Målvakter: Hermann Weiss, Bruno Kahane mv 2.
Backar: Jacques Dietrichstein, Hans Trautenberg,
Forwards: Josef Göbel,Herbert Brück, Friedrich Demmer, Hans Tatzer, Ulrich Lederer, Anton Emhardt, Walter Sell, Karl Kirchberger

Polen 
Tadeusz Adamowski, Jozef Godlewski, Jan Hemmerling, Aleksander Kowalski, Wlodzimierz Krygier, Lucjan Kulej, Kazimerz Materski, Roman Sabinski, Tadeusz Sachs, Kazimierz Sogolowski, Jozef Stogowski, Karol Szenajch, Aleksander Tupalski.

Tjeckoslovakien 

Målvakter: Jan Peka
Backar: Jaroslav Pušbauer, Zbynek Petrs,
Forwards: Karel Hromádka, Josef Maleček, Bohumil Steigenhöfer, Wolfgang Dorasil, Jiri Tožička, Tomas Švihovec, Wilhelm Heinz

Sverige 
Målvakt: Kurt Sucksdorff
Backar: Carl "Calle Aber" Abrahamsson, Erik Lindgren
Forwards: Thore Andersson-Dettner, Emil Bergman, Tage Broberg, Gustaf "Lulle" Johansson, Bertil Linde, Robert Pettersson, Emil Rundqvist, Sigfrid Öberg

Källor

Fotnoter

1931 i Polen
Ishockeysäsongen 1930/1931
Internationella ishockeytävlingar i Polen
1931